Caillard est un patronyme porté notamment par :

 Adrien Caillard (1872-1942), réalisateur et acteur français ;
 Antoine-Bernard Caillard (1737-1807) : diplomate et homme politique français ;
 Christian Caillard (1899-1985), peintre français ;
 Edmond Caillard (1912-1991), médecin et résistant néo-calédonien ;
 Jean-Pierre Caillard (1946-2012), homme de presse français ;
 Léonce Caillard (1846-1917), officier de marine ;
 Marc-Aurèle Caillard (né en 1994), footballeur français ;
 Paul Caillard (1832-1919), homme politique et auteur cynégétique français ;
 Philippe Caillard (né en 1924), chef de chœur, professeur d'enseignement musical ;
 Stéphane Caillard (née en 1988), actrice française ;
 Vincent Caillard (1758-1843), industriel français.